

W Polsce 
 Komarów Dolny
 Komarów Górny
 Komarów-Osada
 Komarów-Wieś
 Komarów-Osada – gmina w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim
 Komarów –  gromada w powiecie tomaszowskim

Na Ukrainie 
 Komarów – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie kelmienieckim
 Komarów – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Komarów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Komarów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Komarów – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim
 Komarów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim
 Komarów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Komarowem
 Komorów
 Komarow